Серге́й Мина́ев:
 Минаев, Сергей Сергеевич (род. 1975) — российский бизнесмен и писатель, теле- и радиоведущий, издатель, сценарист.
 Минаев, Сергей Юрьевич (род. 1962) — советский и российский поп-певец, музыкант, композитор, теле- и радиоведущий, шоумен, диск-жокей.